Ramses ist der Eigenname folgender Ramessiden aus 19. und 20. Dynastie:

 Ramses I. Men-pehti-Re
 Ramses II. User-maat-Re-setep-en-Re (Ramses der Große)
 Ramses III. User-maat-Re-meri-Amun
 Ramses IV. Heqa-maat-Re-setep-en-Amun
 Ramses V. Se-cheper-en-Re
 Ramses VI. Neb-maat-Re-meri-Amun
 Ramses VII. User-maat-Re-setep-en-Re
 Ramses VIII. User-maat-Re-anch-en-Amun
 Ramses IX. Nefer-ka-Re-setep-en-Re
 Ramses X. Cheper-maat-Re-setep-en-Re
 Ramses XI. Men-maat-Re-setep-en-Ptah

Ramses ist der Vorname des folgenden Choreographen:
 Ramses Sigl geb. Hamdan (* 1962), deutscher Choreograph für Musiktheater und Musical

Ramses bezeichnet:
 (4416) Ramses, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Ramses (Band), eine deutsche Progressive-Rock-Band, gegründet 1972 als Ramses II.
 Ramses, einen fünfbändigen Romanzyklus des französ. Ägyptologen Christian Jacq
 Ramses Pyramid, ein Brettspiel von Reiner Knizia
 Ramses, eine ägyptische Automobilmarke, die von 1959 bis 1972 bestand, siehe Egyptian Automotive Company
 Ramses, eine Sicherheitspyramide zur Entschärfung von Kampfmitteln
 den langjährigen Spitznamen des Politikers Peter Ramsauer

Siehe auch: